Belva ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belva (North Carolina)
 Belva (Oklahoma)
 Belva (West Virginia)